Changle kan syfta på följande orter i Kina:

Changle, Fuzhou – en stad på häradsnivå i Fujian-provinsen
Changle, Weifang – ett härad i Shandong-provinsen
Changle (köping i Kina, Guangxi)
Changle (köping i Kina, Shandong)
Changle (socken i Kina, Hunan, lat 26,99, long 111,09)
Changle (socken i Kina, Hunan, lat 28,55, long 109,54)
Changle (köping i Kina, Sichuan)
Changle (köpinghuvudort i Kina, Jiangsu Sheng, lat 31,93, long 121,25)
Changle (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,46, long 120,61)
Changle (sockenhuvudort i Kina, Fujian Sheng, lat 24,29, long 116,94)

WP:Projekt Kina